Perry hace referencia a:

Personas 
Apellido
 Bradley Steven Perry (1998-), actor masculino estadounidense.
 David Perry (1967-), británico, desarrollador de videojuegos.
 Edward Perry (1800-1869), industrial británico.
 Jack Perry, conocido como Jungle Boy (1997-), luchador estadounidense, y hijo del actor Luke Perry.
 Joe Perry (1950-), guitarrista estadounidense.
 John Bennett Perry (1941-), actor y exmodelo estadounidense, y padre del actor Matthew Perry.
 Katy Perry (1984-), también conocida como Katheryn Elizabeth Hudson, cantante y compositora estadounidense.
 Lily May Perry (1895-1992), botánica y pteridóloga canadiense.
 Luke Perry (1966-2019), actor estadounidense.
 Matthew Calbraith Perry (1794-1858), naturalista y oficial naval de Estados Unidos, que rompió el aislamiento de Japón y lo forzó a abrirse a los demás países extranjeros, impulsando el tratado de Kanagawa.
 Matthew James Perry Jr. (1921-2011), juez negro de Carolina del Sur.
 Matthew Langford Perry (1969-), actor y escritor estadounidense-canadiense, hijo de John Bennett Perry.
 Pauline Lesley Perry (1927-), botánica sudafricana.
Nombre propio
 Perry Como (1912-2001), también conocido como Pierino Ronald Como, cantante italiano-estadounidense.
 Perry Farrell (1958-), cantante estadounidense.
 Perry Edward Smith (1928-1965), asesino estadounidense.

Autores de nombres científicos 
 A.R.Perry, Alan Roy Perry 1938-
 B.A.Perry, Brian A. Perry fl. 1997
 G.Perry, Gillian Perry 1943-2011
 J.D.Perry, James Depew Perry 1938-
 J.J.Perry, Jerome J. Perry fl. 1973-
 J.P.Perry, Jesse Parker Perry fl. 1982-
 L.M.Perry, Lily May Perry 1895-1992
 Perry, Matthew Calbraith Perry 1794-1858
 P.L.Perry, Pauline Lesley Perry 1927-
 R.H.Perry, Reginald H. Perry 1903-
 T.J.Perry, Thelma J. Perry fl. 1987
 T.A.Perry, Thomas A. Perry fl. 1850
 W.G.Perry, William Groves Perry 1796-1863

Personajes de ficción 
 Perry El Ornitorrinco, personaje de la serie animada de Disney Channel Phineas y Ferby

Música 
 Banda Los Perrys o The Band Perry, banda estadounidense de música country formada en 2005.

Navíos 
 Clase Oliver Hazard Perry, conjunto de fragatas que entraron en servicio en la Armada de los Estados Unidos en las décadas de los años 1970 y 1980.

Geografía 
 Condados de Perry, múltiples condados con el mismo nombre en Estados Unidos.
 Perry, ciudad ubicada en el condado de Noble, Oklahoma, Estados Unidos.